Acanthoscelides obtectus
 Bruchus rufimanus